„Smietliwyj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Smietliwyj” – niszczyciel typu Sokoł z początku XX wieku i I wojny światowej (ex-„Pielikan”)
 „Smietliwyj” – niszczyciel proj. 7 z II wojny światowej
 „Smietliwyj” – niszczyciel proj. 30bis z okresu zimnej wojny
 „Smietliwyj” – niszczyciel rakietowy proj. 61 z okresu zimnej wojny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów